Beaurieux (België), een gehucht in de gemeente Court-Saint-Étienne in de Belgische provincie Waals-Brabant.

 Beaurieux (Aisne)
 Beaurieux (Noorderdepartement)